Днепропетро́вская у́лица (название утверждено в 1968 году) — улица в Южном административном округе города Москвы на территории районов Чертаново Северное и Чертаново Центральное. Начинается от Кировоградской улицы, пересекает Чертановскую улицу, делает полукруг и возвращается к Чертановской улице. Нумерация домов начинается от Кировоградской улицы.

Параллельно Днепропетровской (севернее) проходит Сумская улица, отделённая от Днепропетровской улицы сквером.

Происхождение названия 
Названа по городу Днепропетровску (с 2016 г. Днепр) —  административному центру Днепропетровской области Украины, в связи с расположением на юге Москвы среди улиц, носящих названия по географическим объектам Украины. В 1965 году названия, связанные с Крымом и югом Украины, получил «куст» улиц в Зюзине (севернее Балаклавского проспекта), и улицы в Чертанове в 1968 году получили названия по областным центрам (Сумы, Днепропетровск, Кировоград), не использованным ранее.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:
 Дом 16 — храм Троицы Живоначальной в Чертанове.

Транспорт 
 Станции метро:
 «Южная» — в начале улицы.
 «Пражская» — в 800 метрах от конца улицы.
 Автобусы № м97, 922, 938, с960 (от Чертановской улицы до метро «Южная», в обратную сторону следуют по Сумской улице); с929 (от Чертановской улицы по восточной части улицы). Также на пересечении Днепропетровской и Чертановской улиц останавливается ночной маршрут н8.
 Трамваи № 1,16 — на пересечении Днепропетровской и Чертановской улиц.

Источники 

Улицы Москвы, названные в честь городов
Улицы Москвы, появившиеся в 1968 году